Mokil ist der Name

 eines russischen Regisseurs, siehe Sarra Mokil
 eines Atolls im Archipel der Karolinen, siehe Mokil (Atoll)
 eines Sohnes von Assur und Enkels von Sem, siehe Mokil (Bibel)